Премьер-лига Ганы 2012/13 — 54-й розыгрыш высшей футбольной лиги Ганы. Победу в чемпионате в 23-й раз в своей истории одержал клуб «Асанте Котоко».

Регламент 
В чемпионате приняли участие 16 клубов. С 6 октября 2012 года по 23 июня 2013 года они провели двухкруговой турнир. Три худших клуба по результатам турнира покинули высший дивизион.

Клубы-участники 
По итогам предыдущего сезона в региональные лиги выбыли — «Вассаман Юнайтед», «Бечем Юнайтед» и «Туду Майти Джетс», их места в высшем дивизионе заняли — «Амидаус Профешэнэлс», «Кинг Файсал Бэйбс» и «Реал Тамале Юнайтед».

Таблица 

Источник данных: soccerway.com

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Ганы по футболу 2012/2013 на RSSSF

2012/2013
Гана